Duttweiler steht für:

 Duttweiler  , ein Ort in der Pfalz, heute ein Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße
 eine frühere Schreibweise für den Ort Dudweiler im Saarland

Duttweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Duttweiler-Bertschi (1892–1990), Schweizerin und Gattin des Migros-Gründers Gottlieb Duttweiler
 Gottlieb Duttweiler (1888–1962), Schweizer Unternehmer und Politiker (LdU), nach dem der Gottlieb-Duttweiler-Preis, das Gottlieb Duttweiler Institut sowie die Duttweilerbrücke in Zürich benannt sind